Planinica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Planinica, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Planinica, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Planinica, un village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot ;
Planinica, une localité située dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara ;
Planinica, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
Planinica, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina ;
Planinica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar ;
Planinica/Pllaninicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.